Por Barrington pode estar à procura de:
Barrington (Illinois)
Barrington (Nova Jérsei)
Barrington (Rhode Island)
Barrington Hills

Desambiguação